Bröse oder Broese ist der Familienname folgender Personen:
 Dolf Broese von Groenau (1880–1961), niederländischer Architekt
 Siegfried Bröse (1895–1984), preußischer Landrat